Boutmy ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Boutmy (1835–1906), französischer Politologe, Gründer der École libre des sciences politiques
 Jan Boutmy (* 1930), Fechter aus den Niederländischen Antillen
 Jacques-Adrien Boutmy (1683–1719), belgischer Organist
 Jean-Baptiste Joseph Boutmy (* 1725, † nach 1782), belgischer Cembalist, Organist und Komponist
 Joop Boutmy (1894–1972), niederländischer Fußballspieler
 Josse Boutmy (1697–1779), aus den habsburgischen Niederlanden (Belgien) stammender Komponist und Cembalist
 Maurice Boutmy, französischer Autorennfahrer